Nanteuil kan syfta på:

Personer
 Célestin Nanteuil (1813-1873), fransk konstnär
 Robert Nanteuil (1623-1678), fransk konstnär

Geografi
 Nanteuil-le-Haudouin,  fransk kommun i departementet Oise
 Nanteuil-la-Fosse,  fransk kommun i departementet Aisne
 Nanteuil, Deux-Sèvres, fransk kommun i departementet Deux-Sèvres
 Nanteuil-Auriac-de-Bourzac,  fransk kommun i departementet Dordogne
 Nanteuil-en-Vallée,  fransk kommun i departementet Charente
 Nanteuil-la-Forêt,  fransk kommun i departementet Marne
 Nanteuil-lès-Meaux,  fransk kommun i departementet Seine-et-Marne
 Nanteuil-Notre-Dame,  fransk kommun i departementet Aisne
 Nanteuil-sur-Aisne, fransk kommun i departementet Ardennes
 Nanteuil-sur-Marne,  fransk kommun i departementet Seine-et-Marne
 Vichel-Nanteuil,  fransk kommun i departementet Aisne